Nanokermes är ett släkte av insekter. Nanokermes ingår i familjen eksköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Eksköldlöss
Nanokermes